Barbosa Lima um politico brasileiro
Barbosa Lima Sobrinho um advogado, escritor, historiador, ensaísta, jornalista e político brasileiro
Barbosa Lima (Resende) bairro da cidade

Desambiguação